Ганс Вернер Хальтерман (; 20 апреля 1898, Берлин, Германская империя — 17 июня 1981, Падеборн, ФРГ) — немецкий политический деятель, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции.

Биография 
Ганс Хальтерман родился 20 апреля 1898 года в семье бухгалтера банка Макса Вильгельма Густава Хальтермана и его жены Анны Доротеи, урождённой Шмидт. До 1914 года посещал гимназию в Берлине. Участвовал в качестве добровольца в Первой мировой войне в составе 2-го запасного батальона гвардейского полка тяжёлой артиллерии Прусской армии. 31 марта 1919 года демобилизовался. В том же году окончил школу. С 1920 по 1925 год изучал машиностроение в техническом университете Берлина, но потом прекратил обучение. Затем работал инженером-электриком в Берлине. С 1927 по 1933 год был управляющим электротехнической компании в Бремене. 

В 1918/1919 годах сражался против Союза Спартака в Берлине. Кроме того, был участником Капповского путча и других правых акций. С 1925 по 1926 год был членом правоэкстремистского военного объединения . В 1926 году вступил в НСДАП (билет № 44393) и Штурмовые отряды (СА). В 1927 году стал штурмфюрером СА, а в 1929 году — штандартенфюрером СА в Бремене. С 1927 по 1930 года был руководителем штурмовых отрядов в Бремене. Под его руководством в 1927 году количество штурмовиков выросло до 60 человек. Его главными задачами была охрана залов и демонстраций, которая часто проводилась с применением насилия. 

С 1930 года был членом парламента Бремена от НСДАП. После прихода нацистов к власти с 18 марта 1933 года стал сенатором по работе, технике и благосостоянию в Бремене. В 1936 году перешёл из СА в ряды СС (№ 276294). В качестве сенатора он был активен до 1939 года, но формально оставался на должности до 1942 года.

Хальтерман принимал участие в Польской кампании в качестве оберлейтенанта вермахта. С октября 1941 года был руководителем СС и полиции в Киеве. В мае 1943 года стал руководителем СС и полиции в Харькове, а в ноябре переведён на аналогичную должность в Могилёв. С 7 июля 1944 по 9 января 1945 года был заместителем высшего руководителя СС и полиции «Северо-Восток». С января 1945 года был руководителем СС и полиции в Кракове. В марте 1945 года находился в Бремене, затем в Берлине, где был ранен.

После войны попал в британский плен, но в августе 1945 года бежал. Вскоре он снова был пойман и до 1949 года был интернирован. В ходе денацификации был отнесён к разряду «обвиняемых». Потом проживал в Бремене и занимался генеалогией.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Генералы нацистской Германии
Члены НСДАП
Члены Бременского парламента